Kommunal- og amtsrådsvalget 1997 blev afholdt tirsdag den 18. november 1997 for valgperioden 1. januar 1998 til 31. december 2001.

Mandatfordeling

Amtsråd

Kommunalbestyrelser 

Politiske valg i 1997
1997
1997